„Бирмингам Класик“ (), наричан „АЕГОН Класик“ (AEGON Classic) заради спонсора от 2009 г., е ежегоден тенис турнир от категория „Международни“ на Женската тенис асоциация. Той е на тревна настилка и се провежда в тенис клуб „Еджбастън Прайъри“ в Бирмингам, Великобритания.

Пам Шрайвър държи рекорда за най-много титли в турнира – 4.

Финали

Сингъл

Двойки

Външни препратки 
  Официален сайт 

 
Турнири по тенис на трева